Csien Hung (牽弘, ?–271), Csin-dinasztia-korabeli politikus
 Csien Hung (钱红, 1971), kínai úszó
 Csien Hung (錢 紅, 1971), kínai vitorlázó
 Csien Hung (钱虹, 1976), kínai tollaslabdázó